Municipio de Weaver puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Weaver (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Weaver (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Weaver (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Humboldt.